Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1976 го́да () — 32-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица 

 Игра за третье место. ВЭФ − РЭЗ − 2:1.

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста

Сильнейшие по линиям

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1976
1970-е годы в Латвии
Футбол в СССР в 1976 году